Lumsden ist der Name folgender Orte:
 Lumsden (Neuseeland)
 Lumsden (Saskatchewan) in Kanada
 Lumsden (Newfoundland and Labrador) in Kanada
 Lumsden (Aberdeenshire) in Schottland

Lumsden ist Familienname folgender Personen:
 Charles J. Lumsden (* 1949), kanadischer Biologe
 Eddie Lumsden (* 1935), australischer Rugbyspieler
 Ernest Stephen Lumsden (1883–1948), britischer Radierer
 Frederick William Lumsden (1872–1919), britischer General
 Harry Burnett Lumsden (1821–1896), britischer General
 Herbert Lumsden (1897–1945), britischer General

 Lance Lumsden (1939–2011), jamaikanischer Tennisspieler und Sportjournalist
 Maia Lumsden (* 1998), britische Tennisspielerin 
 Matthew Lumsden (1777–1835), britischer Orientalist 
 Neil Lumsden (* 1952), kanadischer Canadian-Football-Spieler
 Ian Lumsden (1923–2008), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Jack Lumsden, australischer Rugbyspieler
 Jesse Lumsden (* 1982), kanadischer Canadian-Football-Spieler und Bobfahrer
 Lindy Lumsden (* 1955), australische Mammalogin
 Rachel Lumsden (* 1968), britische Malerin
 Robin Lumsden (* 1976), österreichisch-amerikanischer Rechtsanwalt und Unternehmer sowie Honorarkonsul von Jamaika
 Roddy Lumsden (* 1966), schottischer Dichter